Serie A i fotboll 1937/1938 vanns av SS Ambrosiana-Inter (FC Internazionale Milano).

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1937 i Italien
1938 i Italien
Fotbollssäsongen 1937/1938
1937/1938